Australian Open 2012 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 16–29 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 100. edycja rozgrywek oraz 25. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Belgijka Kim Clijsters i Serb Novak Đoković. Gisela Dulko w parze z Flavią Pennettą były obrończyniami tytułu w deblu kobiet, natomiast amerykańscy bracia Bob i Mike Bryanowie bronili tytułu w grze podwójnej mężczyzn.

Tytuły w grze pojedynczej zdobyli Novak Đoković oraz Wiktoryja Azaranka, zaś w grze podwójnej tytuł wywalczyli Leander Paes i Radek Štěpánek, a w turnieju pań najlepsze okazały się Swietłana Kuzniecowa i Wiera Zwonariowa. Tytuł w grze mieszanej zdobyła para Bethanie Mattek-Sands–Horia Tecău.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
  Robin Söderling
  Marin Čilić
  Andrea Petković
  Venus Williams

Dzikie karty

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2012